Idriss ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Mohd Younes Idriss (* 1989), sudanesischer Hochspringer
 Biani Idriss (* 1978), tschadischer Fußballschiedsrichter
 Ibrahim Said Idriss (* 1987), dschibutischer Fußballspieler
 Lanna Idriss, deutsche Bankmanagerin und Sozialunternehmerin
 Ramey Idriss (1911–1971), US-amerikanischer Musiker und Songwriter
 Selim Idriss (* 1957), syrischer Brigadegeneral

Siehe auch:
 Idris